Crna Gora:
 Vuča (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Vuča (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje